213. Infanterie-Division steht für:

 213. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich), Großverband der Preußischen Armee im Ersten Weltkrieg
 213. Infanterie-Division (Wehrmacht), deutsche Infanteriedivision des Heeres der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg im Wehrkreis VIII

Siehe auch:
 213. Division